Yuvanashva (Sanskrit  ) ist:

in der indischen Mythologie der Name dreier Könige der Suryavamsha-Dynastie von Ayodhya:

 Yuvanashva (Sohn des Ardra), Vater von Shrava und Großvater von Shravasta 
 Yuvanashva (Sohn des Prasenajit), Vater des Mandhatri
 Yuvanashva (Sohn des Ambrisha), Vater von Purukutsa and Harita